Ринкон де Пискинтла има више значења:

 Ринкон де Пискинтла (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ринкон де Пискинтла (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику